Sørfjorden er navnet på en lang række fjorde i Norge:

I Syd-Norge 
 Sørfjorden – den sydlige del af søen Vegår i Vegårshei kommune i Aust-Agder.
 Sørfjorden (Risør) – en fjord på sydsiden af øen Barmen i Risør kommune i Aust-Agder.
 Sørfjorden (Hardanger) – en sidefjord i Hardangerfjorden.
 Sørfjorden (Osterøy) – en af tre fjorde rundt om Osterøy i Hordaland.
 Sørfjorden (Indre Fosen) – en en arm af Stjørnfjorden i Rissa kommune i Trøndelag.

I Nordland 
 Sørfjorden (Bindal) – en fjord i Bindal kommune.
 Sørfjorden (Brønnøy) – en arm af Velfjorden i Brønnøy kommune.
 Sørfjorden – et lokalt navn på ydre del af Vefsnfjorden i Leirfjord og Vefsn kommuner.
 Sørfjorden (Halsfjorden) – en arm af Halsfjorden i Vefsn kommune.
 Sørfjorden (Hemnes) – en arm af Ranfjorden i Hemnes kommune.
 Sørfjorden (Rødøy) – en arm af Melfjorden i Rødøy kommune.
 Sørfjorden (Sjona) – en arm af fjorden Sjona i Rana kommune.
 Sørfjorden (Gildeskål) – en fjord i Gildeskål kommune.
 Sørfjorden (Bodø) – en sidearm til Mistfjorden i Bodø kommune.
 Sørfjorden – den inderste del af Leirfjorden i Sørfold kommune.
 Sørfjorden (Tysfjord) – en arm af Tysfjorden i Tysfjord kommune.
 Sørfjorden (Sortland) – den inderste del af Hognfjorden i Sortland kommune.

I Troms 
 Sørfjorden (Kattfjord) – en arm af Kattfjorden i Tromsø kommune.
 Sørfjorden (Ullsfjord) – den inderste del af Ullsfjorden i Tromsø kommune.
 Sørfjorden (Kvænangen) – en fjord i Kvænangen kommune.

I Finnmark 
 Sørfjorden (Hasvik) – en fjord på Stjernøya i Hasvik kommune.
 Sørfjorden – den sydligste arm af Mårøyfjorden i Lebesby kommune.
 Sørfjorden (Gamvik) – en arm af Mehamnfjorden i Gamvik kommune.

Andet 
 Sørfjorden (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1914